Fjortende etape af Tour de France 2011 var en 168,5 km lang bjergetape. Den blev kørt den 16. juli fra Saint-Gaudens til toppen af Plateau de Beille.

 Etape: 14. etape
 Dato: 16. juli
 Længde: 168,5 km
 Gennemsnitshastighed: 32,2 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Orgibet) 
Efter 36,5 km

1. bjergspurt (Col de Portet-d'Aspet) 
2. kategori på Col de Portet-d'Aspet, efter 26,5 km (1.069 m; 4,3 km à 8,1 %)

2. bjergspurt (Col de la Core) 
1. kategori på Col de la Core, efter 62,5 km (1.395 m; 14,1 km à 5,7 %)

3. bjergspurt (Col de Latrape) 
2. kategori på Col de Latrape, efter 94 km (1.110 m; 5,6 km à 7,2 %)

4. bjergspurt (Col d'Agnes) 

1. kategori på Col d'Agnes, efter 109 km (1.570 m; 10,0 km à 8,2 %)

5. bjergspurt (Port de Lers) 
3. kategori stigning på Port de Lers, efter 118 km (1.517 m; 3,8 km à 5,5 %)

6. bjergspurt (Plateau de Beille) 
"Udenfor kategori" stigning på Plateau de Beille, efter 168,5 km (1.780 m; 15,8 km à 7,9 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 132  William Bonnet (FDJ) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 14

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 14